Drunter und drüber ist der Titel von
 Drunter und drüber (1939, USA), Filmkomödie von Woody S. van Dyke
 Drunter und drüber (1939, D), Filmkomödie von Hubert Marischka
 Drunter und drüber (1977), US-amerikanisches Filmdrama von Eugene Corr, Steve Wax und Peter Gessner
 Drunter und drüber (1989), deutscher Fernsehfilm mit Herbert Herrmann
 Drunter und drüber (Fernsehserie), deutsche Familienserie aus dem Jahr 1997

 Drunter & Drüber, ein Gesellschaftsspiel